Robert Garcia peut faire référence à : 
 Robert Garcia, personnage de jeu vidéo de la série Art of Fighting ;
 Robert Garcia (1937/1938-2010), homme politique belge ;
  (1955-), homme politique luxembourgeois.